Rajd Estonii 2021 (11. Rally Estonia 2021) – 11. edycja Rajdu Estonii rozgrywanego w Estonii. Rozegrany był od 15 do 18 lipca 2021 roku. Była to siódma runda Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Świata w roku 2021. Składał się z 24 odcinków specjalnych.

Rajd wygrał Fiński kierowca Kalle Rovanperä, był to jego pierwszy tryumf w imprezie WRC. Został tym samym najmłodszym w historii zwycięzcą rundy mistrzostw świata, uczynił to mając 20 lat i 290 dni. Na drugim miejscu przyjechał Irlandczyk Craig Breen (było to dla niego czwarte podium w WRC), a trzeci był Belg Thierry Neuville.

Lista startowa

Poniższa lista startowa spośród 49 załóg biorących udział w rajdzie, przedstawia tylko zawodników, startujących w mistrzowskich klasach: WRC, WRC2, WRC3 i Junior WRC.

Zwycięzcy odcinków specjalnych

Power Stage w klasyfikacji generalnej OS24

Wyniki rajdu 

W klasyfikacji generalnej i poszczególnych klasach dodatkowe punkty przyznawane są za odcinek Power Stage. W klasyfikacji Junior WRC dodatkowe punkty są przyznawane za każdy wygrany OS.

Klasyfikacje RMŚ 2021 po 7 rundach 

Punkty otrzymuje 10 pierwszych zawodników, którzy ukończą wyścig według klucza:

W tabeli uwzględniono miejsce, które zajął zawodnik w poszczególnym rajdzie, a w indeksie górnym umieszczono miejsce uzyskane na ostatnim odcinku specjalnym tzw. Power Stage, w którym punkty przyznawane są według porządku:

Kierowcy 

|}

Klasyfikacja zespołowa

W tabeli uwzględniono miejsce, które zajął zawodnik w poszczególnym rajdzie. W klasyfikacji zespołowej każdy producent może nominować trzy załogi do zdobywania punktów, ale na mecie tylko dwie najlepsze je zdobywają. Pozostałe samochody "nie blokują" punktów innym ekipom. Dodatkowo z w indeksie górnym umieszczono miejsce uzyskane na ostatnim odcinku specjalnym tzw. Power Stage. Tu inaczej niż w klasyfikacji zespołowej punkty zdobywają również dwie najlepsze ekipy zespołu, ale trzecia już "blokuję" punkty innym. Klucz przyznawania punktów za poszczególne miejsca (w klasyfikacji generalnej, jak i za odcinek Power Satge) jest taki sam jak w klasyfikacji indywidualnej.

WRC2

Do końcowej klasyfikacji liczone jest sześć najlepszych wyników spośród siedmiu wskazanych rajdów. Dodatkowe punkty są przyznawane za odcinek Power Stage.

WRC3

Junior WRC

W kategorii Junior WRC dodatkowe punkty wyszczególnione w indeksie górnym w tabeli, dodawane są za każdy wygrany odcinek specjalny.

Uwagi

Przypisy 

Estonia
Rajd Estonii
2021 w Estonii